

Lokalizacje 
 Freising – powiat w kraju związkowym Bawaria
 Freising – dzielnica gminy Arnstorf w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Rottal-Inn
 Freising – miasto w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Freising

Osoby 
 Amint Freising – niemiecki tancerz
 Arbeo von Freising – biskup